Віль-ан-Салла́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя. Населення —  осіб (2016).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на південний схід від Парижа, 130 км на схід від Ліона, 34 км на північний схід від Аннесі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 280 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 710,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віль-ан-Салла на сайті французького Національного інституту географії
 Віль-ан-Салла на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віль-ан-Салла на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віль-ан-Салла на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віль-ан-Салла на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Савоя

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Савоя